Il World Group I è il più alto livello della Fed Cup 1995.

Tabellone

Primo turno

Bulgaria vs. Spagna

Germania vs. Giappone

Francia vs. Sudafrica

Stati Uniti vs. Austria

Semifinali

Spagna vs. Germania

Stati Uniti vs. Francia

Finale

Spagna vs. Stati Uniti

Collegamenti esterni 
 

Fed Cup 1995